Une cour administrative est un organe du système judiciaire dans certains pays :
 Cour administrative (Autriche) ()
 Cour administrative (Liechtenstein) ()
 Cour administrative (Luxembourg)
 Cour administrative (Angleterre et pays de Galles) ()

Voir aussi 
 Cour administrative d'appel, en France, deuxième instance de l'ordre administratif après le tribunal administratif.